Le sigle ZTM peut faire référence à :

 Zarząd Transportu Miejskiego (littéralement : autorité de transport urbain) en Pologne, entre autres dans les villes de Varsovie et de 
Gdańsk, opérant le réseau public de bus, tramways, et de métro (comme le métro de Varsovie) ;
 Zapotèque de San Agustín Mixtepec, ztm selon les codes de langue ISO 639-3 et IETF ;
 Ztm, l'abréviation pour la gare de Zoetermeer, aux Pays-Bas ;
 le code AITA de l'aérodrome de Shamattawa, au Manitoba (Canada).